Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой 2009/2010 разыгрывали 8 клубов из 8 городов Казахстана. Впервые чемпионом стал «Сарыарка» (Караганда).

Регламент 
Сначала восемь клубов проводят по 8 встреч с каждым соперником. В результате каждая команда проводит 56 игр. Далее 4 лучших клуба разыгрывают медали чемпионата. Для победы в серии в полуфинале и финале необходимо было одержать три победы. Утешительный финал за 3 место состоял из двух игр.

Турнирная таблица

Плей-офф

1 / 2 финала

Финал

За 3 место

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой
 2010
 Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2009/2010
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2010

Ссылки 
 * Казахстанская Федерация хоккея с шайбой

Чемпионаты Казахстана по хоккею с шайбой
 Чемпионат 2009/10 на сайте Казахстанской Федерации Хоккея С Шайбой
2009/2010